Langenau ist ein Ortsname:

Deutschland:
 Langenau, Stadt im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Langenau (Brand-Erbisdorf), Ortsteil der Stadt Brand-Erbisdorf, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Langenau (Flieden), Ortsteil Langenau der Gemeinde Flieden, Landkreis Fulda, Hessen
 Langenau (Geislingen),  Wüstung auf der Gemarkung von Geislingen im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
 Langenau (Geroldsgrün), Einöde der Gemeinde Geroldsgrün, Landkreis Hof, Bayern
 Langenau (Hartha), Ortsteil der Stadt Hartha, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Langenau (Kreuztal), Ortsteil der Stadt Kreuztal, Landkreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, siehe Buschhütten#Langenau
 Langenau (Schopfheim), Stadtteil und Dorf von Schopfheim, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Langenau (Steinwiesen), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Langenau (Tettau), Pfarrdorf des Marktes Tettau, Landkreis Kronach, Bayern
 Langenau (Insel) (Nonnenaue), Rheininsel südlich von Ginsheim

Polen:
 Czernica (Langenau über Hirschberg, auch Schloss Langenau) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Dłużyna Dolna (Nieder Langenau), Ortschaft der Gmina Pieńsk (Penzig) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Dłużyna Górna (Ober Langenau), Ortschaft der Gmina Pieńsk (Penzig) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Długopole Dolne (Niederlangenau), Dorf im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Długopole-Zdrój (Bad Langenau), Kurort im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Długopole Górne (Oberlangenau), Dorf im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Langowo (Langenau), Dorf in der Gmina Baborów, Woiwodschaft Oppeln
 Łęgnowo (Langenau), Stadtteil von Bydgoszcz (Bromberg) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Langenau im ehem. Landkreis Danziger Höhe (zur ehem. Freien Stadt Danzig gehörend) in Westpreußen; jetzt Łęgowo (Pruszcz Gdański), Teil der Gmina Pruszcz Gdański
 Langenau bei Rosenberg (Susz), Westpreußen; jetzt Łęgowo (Kisielice), Dorf der Gemeinde Kisielice (ehem. Freystadt in Westpreußen)

Rumänien:
 Câmpulung, Stadt im Kreis Argeș in der Walachei

Slowakei:
 Dlhá Lúka (Langenau), Stadtteil von Bardejov im Prešovský kraj

Tschechien:
 Lánov, Gemeinde im Okres Trutnov
 Skalice u České Lípy, Gemeinde im Okres Česká Lípa
 Dolní Lánov (Nieder Langenau), Gemeinde im Okres Trutnov
 Dlouhé, Ortsteil von Nový Hrádek im Okres Náchod
 Dlouhý Luh, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště im Okres Karlovy Vary
 Horní Lánov (Ober Langenau), Ortsteil von Lánov im Okres Trutnov
 Prostřední Lánov (Mittel Langenau), Ortsteil von Lánov im Okres Trutnov
 Malý Lánov (Klein Langenau), Ortslage von Dolní Lánov im Okres Trutnov

Langenau ist ein Gewässername:
 Langenau (Tettau, Fluss), linker Zufluss der Tettau (zur Haßlach) in Schauberg, Markt Tettau, Landkreis Kronach, Bayern

Langenau  ist ein Familienname:

 Langenau (Adelsgeschlecht)
 Amelie von Langenau (1830/33–1902), Baronin, österreichische Methodistin, Frauenrechtlerin
 Ernst Heinrich von Langenau († 1764), preußischer Oberst
 Ferdinand von Langenau (1818–1881), österreichischer Diplomat
 Friedrich Karl von Langenau (1782–1840), österreichischer General und Diplomat
 Gottlob Bernhard von Langenau (1737–1794), kursächsischer Generalleutnant und Inspekteur der Infanterie, Vater von Friedrich Karl von Langenau

 Jutta Langenau (1933–1982), deutsche Schwimmsportlerin, MdV
 Ute Langenau (* 1966), deutsche Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Rund um Langenau (Straßenradrennen in der DDR)
 Schloss Langenau
 Sportanlage Langenau (Stadion des SC Eltersdorf)
 Langau (Begriffsklärung)
 Langnau
 Längenau
 Nieder Langenau